Mørkve ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Mørkve (* 1986), norwegische Biathletin
 Jori Mørkve (* 1980), norwegische Biathletin